Niemcy:
 Düsseldorf-Gerresheim – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Gerresheim – stacja kolejowa w Düsseldorfie

Zobacz też:
 Gerresheim